Ибараги — японская фамилия.

Известные носители 
  (1926—2006) — японская поэтесса.
  (род. 1966) — японский политик, губернатор префектуры Окаяма (с 2012).